Der SC SAFO Frankfurt zog seine Mannschaft zurück, in der Gruppe Süd spielten in der Saison 2004/05 daher nur 5 Teams und es gab keinen Absteiger.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Als Meister der Regionalliga stiegen auf: DTV Hannover (Nord), Cöthener HC 02 (Ost), HG Nürnberg (Süd), ETuF Essen (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 04/05

2004
Hockey 2004
Hockey 2005